Boundary Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boundary Mountain (Arkansas)
 Boundary Mountain (Montana)
 Boundary Mountain (Ferry County, Washington)
 Boundary Mountain (Pend Oreille County, Washington)